Il doppio del torneo di tennis Hampton Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Clark Graebner e Thomaz Koch 6-4, 4-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1971